Charun o Charún puede hacer referencia a:

Personas 
Agustín Guillermo Charún (1792–1857), político peruano;
Baljit Singh Charun (1986-), jugador malasio de hockey sobre césped;	    
César Charún (1970-), exfutbolista peruano;	  
Irina Charun (1982-), atleta ucraniana.	  
Charun Rattanakun Seriroengrit (1895–1983) general y político tailandés;

Lugares   
Charun, localidad de Irán 
Charun, localidad de Paquistán.  
Charun-Oweer, localidad de Paquistán.

Miscelánea 
Charun, dios etrusco.